Альтман — єврейське прізвище.

Відомі носії 
 Альтман Ар'є (1902–1982) — ізраїльський політик;
 Альтман Геннадій Семенович — український футболіст та тренер, син Семена Йосиповича Альтмана;
 Альтман Марія (1916—2011) — небога і спадкоємиця австрійського цукровиробника Фердинанда Блох-Бавера.
 Альтман Мойсей Ельович (1890–1981) — єврейський письменник;
 Альтман Натан Ісайович (1889–1970) — російський художник-кубіст;
 Альтман Омрі (1994) — ізраїльський футболіст;
 Альтман Петро Ізраїльович (1904–1941) — письменник;
 Альтман Роберт (1925) — американський кінорежисер;
 Альтман Семен Йосипович (1946) — український футбольний тренер.

Див. також 
 Альтманн
Єврейські прізвища